Helmerich ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Helmerich (1885–1974), deutscher Politiker (BVP, CSU)
 Oskar Helmerich (* 1960), deutscher Politiker (parteilos, ehemals SPD, AfD)

Siehe auch:
 Helmerich & Payne, Bohrdienstleister mit Sitz in Tulsa, Oklahoma